Aleksey Filippovich Komarov (en ruso, Алексей Филиппович Комаров) (10 de diciembre de 1921-10 de mayo de 2013 fue un remero soviético que compitió durante la década de los 50.

Participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, donde ganó la medalla de plata en la prueba de ocho con timonel de remo. Formó equipo con Yevgeny Brago, Vladimir Rodimushkin, Igor Borisov, Slava Amiragov, Leonid Gissen, Yevgeny Samsonov, Vladimir Kryukov y Igor Polyakov.

Referencias 

Remeros de la Unión Soviética
Remeros en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de plata de Helsinki 1952
Deportistas de la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Medallistas olímpicos de plata de la Unión Soviética